Вулиця Коломийська — вулиця у місті Івано-Франківську.
 Вулиця Коломийська — вулиця у місті Львові.
 Вулиця Коломийська — вулиця у місті Чернівці.

Вулиці
Об'єкти, названі на честь Коломиї